Le mot cœur, issu du latin cǒr, cordis (« cœur » ou « estomac », mais aussi « courage », « intelligence » et d'autres sens figurés), représente dès l'origine l'organe central de la circulation sanguine chez l'homme et les autres mammifères mais aussi d'autres éléments centraux dans différents domaines et divers sentiments valorisés comme le courage, la volonté, l'amour

Sciences et techniques

Anatomie et biologie 
 Le cœur est un organe qui assure la circulation sanguine chez de nombreux animaux dont les vertébrés, les arthropodes et les mollusques.
 Le cœur est la partie centrale de l'axe chez les Gorgones et les Pennatules.
 En botanique, le bois de cœur est le duramen.

Astronomie et planétologie 
 « Le Cœur » est un surnom de la région Tombaugh, une grande zone claire à la surface de Pluton.

Informatique 
 Le cœur d'un microprocesseur est son unité de calcul. Un cœur en possède plusieurs.
 Le standard Unicode comporte plusieurs caractères appoelés cœurs : 
 ♡, le cœur blanc (U+2661) ;
 ♥, le cœur noir (U+2665) ;
 ❤, le gros cœur noir (U+2764) ;
 ❦, le cœur floral (U+2766).

Mathématiques 
 En théorie des jeux, le cœur est, pour une coalition, l'ensemble des allocations possibles tel qu'aucune sous-coalition ne puisse obtenir une meilleure imputation.

Sciences humaines et sociales 
 En égyptien ancien, le cœur est un hiéroglyphe.

Culture et société

Associations 
 Les Restos du cœur est une association loi de 1901 à but non lucratif et  reconnue d'utilité publique créée en France, par Coluche en 1985.

Cinéma et télévision 
 Cœur, une série d'animation japonaise diffusée en 1ç!& ;
 Le Cœur des hommes, réalisé par Marc Esposito et sorti en 2003 ;
 Trois cœurs est un film français réalisé par Benoît Jacquot, sorti en 2014 ;
 Cœurs, film français réalisé par Alain Resnais sorti en 2006 ;
 Par cœur, documentaire de Benoît Jacquot sorti en 1998 ;
 Le Cœur du monde, film allemand sorti en 1952 ;
 
 En plein cœur est un film québécois de Stéphane Géhami, sorti en 2008 ,
 En plein cœur est un film français réalisé par Pierre Jolivet, sorti en 1998 ,
 Le Doute en plein cœur (Living in Fear) est un téléfilm américain réalisé par Martin Kitrosser et diffusé en 2001 à la télévision,
 Le Soleil en plein cœur ou L'Ultime Frontière () est un téléfilm australo-américain.

Littérature 
 Sūtra du Cœur, (sanskrit : प्रज्ञापारमिताहृदय / Prajñāpāramitā Hṛdaya, chinois simplifié : 心经 ; chinois traditionnel : 心經 ; pinyin : Xīnjīng ; Wade : Hsin¹ching¹ ; cantonais Yale : Sam¹ging¹), texte du bouddhisme mahāyāna.

Médias 
 Cœurs belges, organe de la résistance belge.
 Plein Cœur est une radio régionale française.

Musique 
 Cœur (2021), album de Clara Luciani ;
 Cœur de pirate, album de Cœur de pirate.

Autres 
 cœur, symbole (notamment de l’amour).
 cœur, l’une des quatre enseignes des cartes à jouer.
 cœur, signification anthropologique.

Anthroponyme

Patronyme 

 Charles Le Cœur (1830-1906), architecte.
 Charles Le Cœur (1903-1944), ethnologue et écrivain français, mort pour la France.
 François Le Cœur (1872-1934), architecte, fils du précédent.
 Jacques Cœur (vers 1395/1400-1456), marchand français, négociant, banquier et armateur.
 Joëlle Cœur est un mannequin de charme et une actrice française née en  ;
 Jules Le Cœur (1832-1882), peintre et architecte, frère de Charles Le Cœur.
 Pierre-Louis Cœur (1805-1860), évêque de Troyes.

Pseudonyme 
 Cœur de pirate est le nom de scène de Béatrice Martin, chanteuse canadienne.

Surnom 
 Richard Cœur de Lion est le surnom de  d'Angleterre (1157-1199).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 , cœur ou noyau en anglais

Liens externes 
 

Homonymie de titre
Patronyme français